Hypocaccus — род жуков-карапузиков из подсемейства Saprininae.

Описание

Виды 
Некоторые виды рода:

Примечания 

Карапузики
Роды жесткокрылых